Meganthribus pupa — вид жуков из семейства ложнослоников (Anthribidae). Описан Карлом Йорданом в 1895 году.

Описание 
Достигают длины тела в 30 мм. Основной цвет в окраске этих жуков — бледно-коричневый, с тёмно-коричневыми или чёрными отметинами.

Распространение 
Представители Meganthribus pupa обитают на Папуа-Новой Гвинее и Филиппинах.

Ссылки 
 Universal Biological Indexer.
 Biostor.
 Oriental Anthribidae.

Ложнослоники
Насекомые Азии
Насекомые Новой Гвинеи‎
Животные, описанные в 1895 году